Плотва (плітка звичайна) — вид риб родини коропових.

Гідронім

Плотва — річка у Луганській області України, притока Борової
 Плотва — річка в Харківській області

Плотва — річка у Бєлгородській області Росії, притока Вовчої
 Плотва — річка у Бєлгородській області Росії, притока Холоку